Häcker steht für:

 Winzer (fränkisch)
 Häcker Küchen, deutscher Küchenmöbelhersteller

Häcker ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Gottlob Häcker (1791–1860), deutscher Orgelbauer
 Friedrich Häcker (1896–1960), deutscher Landwirt und Politiker
 Gottfried Renatus Häcker (1789–1864), deutscher Apotheker und Botaniker
 Gotthard Rudolf Häcker (1929–2010), deutscher Unternehmer
 Gustav Häcker (1822–1896), deutscher Jurist und Liedtexter
 Hans Häcker (1901–1986), deutscher Landrat
 Hartmut Otto Häcker (* 1938), deutscher Psychologe
 Joachim Häcker (* 1968), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Katharina Häcker (* 1986), deutsche Eiskunstläuferin
 Klaus Häcker (* 1941), deutscher Handballspieler und -trainer
 
 Thomas Häcker (* 1962), deutscher Pädagoge
 Valentin Häcker (1864–1927), deutscher Zoologe, siehe Valentin Haecker
 Wilhelm Häcker (1877–1959), deutscher Philologe

Siehe auch:
 Hacker (Begriffsklärung)
 Haecker
 Haeckher
 Hecker